in België:
 Kasteel van Beaumont (Luik)
 Kasteel van Beaumont (Henegouwen)

in Frankrijk:
 Kasteel van Beaumont (Allier)
 Kasteel van Beaumont (Ain)

Zie ook
 Beaumont (doorverwijspagina)